Терекеме:

 Терекеме — название группы азербайджанцев, в прошлом использовавшееся применительно к кочевому населению.
 Терекеме — административная единица (магал) на равнинной прикаспийской территории Дагестана в XVI — начале XX вв., являвшееся местом компактного расселения основной части терекеме.
 Терекеме — азербайджанский народный танец.
 Терекеме — документальный фильм, снятый на студии «Азербайджантелефильм» в 2003 году.